Hencz József (1942–2018) magyar helytörténész, közgazdász, politikus
 Hencz József (1942) erdélyi magyar zeneszerző, zenei író, tanár